Bernabé Rivera (1795–1832) – urugwajski żołnierz, siostrzeniec prezydenta Fructuosa Rivery
 Bernabé Rivera – paragwajski piłkarz
 Bernabé Rivera – miasto w Urugwaju